Дурсун Али Атай (роден на 20 април 1976, Ризе) е турски актьор, режисьор, музикант.

Роден е в Ризе на 20 април 1976 г. Завършва консерваторията със специалност „Театър“.

Изиграва ролята на неуспешния фокусник в сериала Şapkadan Babam Çıktı. Става популярен с ролята си на Меджнун в абсурдния сериал „Лейля и Меджнун“, който се излъчва по Националната турска телевизия в продължение на 3 сезона в 104 епизода. След като актьорите на този сериал участват в протестите в Гези парк, националната телевизия взема решение да прекрати излъчването на сериала.

Същият състав от актьори снимат сериала Ben de Özledim в Star Tv.

Освен това Али Атай, заедно с актьори от сериала „Лейля и Меджнун“, създава музикалната група Leyla The Band. 

През юни 2014 година като режисьор започва да снима първия си филм „Лимонада“. В главните роли са Серкан Кескин и Ертан Сабан. Филмът разказва за историята на двама братя, родени от различни майки, и тяхната комична среща. Част от снимките на филма са осъществени в България, където героите посещават циганска сватба.

Али Атай участва също в сериала в ATV Mutlu Ol Yeter, като му партнира Аслъ Енвер. В сериала още участват Ертан Сабан и Йонер Еркан.

Филмография

Кино

Телевизия

Песни

Външни препратки 
 Али Атай в IMDB
 Али Атай в SinemaTürk
 Али Атай в Twitter

Родени през 1976 година
Турски актьори и актриси
Турски режисьори
Турски музиканти